

Musique

Album 
 Precious Time, est un album de Pat Benatar sorti le  ; 
 Precious Time, est un album du groupe Mister Moonlight sorti en 1988 ;
 Precious Time, est un album du groupe Human Zoo sorti en 2006.

Chanson 
 Precious Time, est une chanson du groupe SPEED sortie le  ; 
 Precious Time, est une chanson de Van Morrison sortie le  ;
 Precious Time, est une chanson du groupe The Maccabees sortie en 2007.